Ернест, изборник Саксоније (Мајсен, 24. март 1441 – Колдиц, 26. август 1486) је био изборник Саксоније. Био је син Фридриха II и Маргарета од Аустрије, Electress од Саксоније.

Породично стабло 

Рођени 1441.
Умрли 1486.
Династија Ветин